

Medicina 
 Sindrome di Conn – malattia dovuta ad un eccesso di produzione di aldosterone da parte della corticale del surrene con conseguente basso livello di renina

Onomastica 

 Conn – nome proprio di persona inglese e irlandese maschile

Persone 
 Billy Conn (1917-1993) – pugile statunitense
 Daniel Conn (1986) – ex rugbista a 13 australiano
 Didi Conn (1951) – attrice di cinema e televisione statunitense
 Herbert William Conn (1859-1917) – batteriologo ed educatore statunitense
 Jerome Conn (1907-1994) – medico statunitense
 Shelley Conn (1976) – attrice britannica